Baranowo ist der Name folgender Orte in Polen:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren: 
 Baranowo (Mikołajki), ein Dorf im Powiat Mrągowski, bis 1938 Barranowen, 1938 bis 1945 Hoverbeck, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Baranowo (Wielbark), ein Dorf im Powiat Szczycieński, bis 1938 Baranowen, 1938 bis 1945 Neufließ, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Baranowo (Łubowo), ein Dorf im Powiat Gnieżnieński
 Baranowo (Mosina), ein Dorf im Powiat Poznański
 Baranowo (Tarnowo Podgórne), ein Dorf im Powiat Poznański
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Baranowo (Kruszwica), ein Dorf im Powiat Inowrocławski
 Woiwodschaft Masowien:
 Baranowo (Powiat Ostrołęcki), ein Dorf und eine Landgemeinde im Powiat Ostrołęcki
 Woiwodschaft Podlachien:
 Baranowo (Rutka-Tartak), ein Dorf im Powiat Suwalski
 Woiwodschaft Pommern:
 Baranowo (Parchowo), ein Dorf im Powiat Bytowski, bis 1945 Bahrenbruch, Kreis Bütow, Pommern